Pulmón (o pulmones) puede referirse a:

 Los pulmones, órganos respiratorios en los seres humanos y animales vertebrados.
 El pulmón en libro o filotráquea; órgano respiratorio de algunos arácnidos.
 El pulmón, órgano respiratorio de los gasterópodos terrestres (caracoles y babosas), que es una modificación de la cavidad paleal.
 El pulmón verde, término que denomina una zona rica en vegetación, especialmente para una zona urbana.
 La prensa de pulmón, otro nombre de la prensa neumática.
 El pulmón, un tipo de freno manual o de estacionamiento, normalmente usado en ferrocarriles.